Sonho - sonhador, aquele que sonha
Ou ainda:
Um Sonhador - um álbum
Os Sonhadores - um filme
Sonhador, Sonhador

Veja também
Dreamer

Desambiguação